Авіано — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне
 Авіано — авіабаза НАТО, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне